Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2022 vond plaats van 18 tot en met 24 april 2022 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 44e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravel-binnenbanen van de Porsche-Arena.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-10 deel.

Titelhoudster Ashleigh Barty was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Aryna Sabalenka in twee sets. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Stuttgart op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won op dit toernooi US$ 93.823 prijzen­geld, alsmede een Porsche Taycan GTS Sport Turismo.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ashleigh Barty en Jennifer Brady hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als tweede geplaatste duo Desirae Krawczyk en Demi Schuurs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Cori Gauff en Zhang Shuai in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had zes eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Nederlandse Schuurs veertien.

Schuurs was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2022
Stuttgart